Henri Crouzat, écrivain et dialoguiste français. 
Joseph Crouzat (1735 - 1835), général de la Révolution française.
Joseph Constant Crouzat (1811-1879),  général du second Empire.
Léopold Georges Crouzat (1904 - 1976), artiste peintre graveur médailleur français.

Homonymie de patronyme